Het Ladbrokes.com World Darts Championship 2004 was de elfde editie van het PDC World Darts Championship, gehouden vanaf 27 december 2003 tot en met 3 januari 2004 in de Circus Tavern in Purfleet. De Engelsman Phil Taylor won de titel voor de negende keer in de finale versloeg hij zijn landgenoot Kevin Painter met 7-6.

Prijzengeld 
Winnaar: £50.000
Runner-up: £25.000
Halvefinalisten: £12.500
Kwartfinalisten: £7.500
verliezers 4e ronde: £5.250
verliezers 3e ronde: £3.250
verliezers 2e ronde: £2.500
verliezers 1e ronde: £1.500

Schema

Ronde 1

Ronde 2

Hoofdtoernooi 

Darts in 2004
2004